El término haba puede hacer referencia a: 

 haba, una planta herbácea, cuyas semillas son empleadas en la gastronomía de todo el mundo;
haba, enfermedad veterinaria.